NGL kan verwijzen naar:
 Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
 Next Generation Launcher - de eerdere werknaam van een toekomstige raket van Orbital ATK die nu OmegA heet.